Фёдор Карлович (Фридрих-Юлиус) Бальц (; 20 апреля 1800, Пернов, Лифляндская губерния — 27 июля 1873, Санкт-Петербург) — русский военный инженер, генерал-майор, обладатель Георгиевского оружия.

Биография 
Родился  года в немецкой купеческой семье в Пернове. Евангелист-лютеранин (крещён 31 мая 1800 года).

Образование 
В 1822 году блестяще закончил полный курс высшего инженерного образования Главного инженерного училища, вместе со специализацией офицерских классов (офицер с 1820 года), откуда был выпущен подпоручиком в Динабургскую инженерную команду.

Деятельность 
Служил в Риге, Молдавии, Польше, Кронштадте, занимался строительством мостов, переправ, фортов, госпиталей.

Участник Русско-турецкой войне 1828—1829 годов, за отличие в которой был награждён орденами Святого Владимира 4-й степени с бантом и Святой Анны 3-й степени с бантом и золотой полусаблей с надписью «За храбрость» и подавлении восстания в Польше в 1831 году.

13 марта 1835 года Бальц был произведён в подполковники и назначен для особых поручений к генерал-инспектору по инженерной части великому князю Михаилу Павловичу.

В 1841 году он получил чин полковника.

В 1844 году ему был пожалован диплом на потомственное дворянство.

5 февраля 1844 года Высочайше утверждён герб полковника Фёдора Карловича Бальца:

«Щит разделён на три части: в первой в серебряном поле река и на оной украшенный мост, во второй в золотом облачённая в латы рука, держащая саблю, в третьей пространной в голубом поле идущий в правую сторону белый бык. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною с тремя страусовыми перьями, на коих золотая луна, рогами вверх обращённая. Намёт на щите голубой, подложенный золотом и серебром».

6 декабря 1851 года был произведён в генерал-майоры, занимая в это время пост командира Северного округа по Морской Строительной части

В 1855 году генерал Бальц вышел в отставку.

В 1858 году Бальцем на собственные средства была приобретена усадьба Домашово, где он так же проявив свой инженерный талант строителя, сделал её одной из красивейших усадьб Кингисеппского уезда и всей Санкт-Петербургской губернии. Наиболее живописную часть усадьбы, прилегающую к реке Суме с пейзажным парком и каскадами прудов с каменными мостиками и зелёными островками напротив усадебного дома названа была им в память жены Лидино. До наших дней парк сохранил границы и основу планировки. Центр усадьбы был в северной стороне парка. Живописный арочный каменный мостик рядом с современным бетонным. В аллеях регулярного парка 200-летние липы, клёны, ясени, вязы, ели.. Хоз. постройки, амбар.

Умер  года в Санкт-Петербурге. Похоронен на  в семейном захоронении.

Семья 
 Отец — Carl Gottlieb Baltz (1760—1802).
 Мать — Helena Juliana von Tornauw (1772—?), праправнучка вице губернатора Эстляндии Wolmar Anton von Schlippenbach.
 Брат — Johann Georg Baltz (Иван Карлович) (31.1.1795 — 18.1.1849).
 Брат — Karl Ludwig von Baltz (russ. Gotlibovič)(19.02.1796 — 27.01.1879), генерал-майор, Георгиевский кавалер, в 1855—1857 командир Первой бригады 14-й пехотной дивизии.

С 1833 года женат на Лидии Богдановне (Аделаида Катарина Александрина) Тизенгаузен (Adelaide Kath. Alex. von Tiesenhausen) (9.10.1808 — 28.05.1853), дочери генерал-майора барона Богдана Карловича Тизенгаузена.

Вторая жена — Rosa Metzler.

Дети от первого брака:

 Евгения (183?—1915) — замужем за членом Военного совета генералом от инфантерии Иваном Петровичем Павловым.
 Юлий (183? — 1914) — инженер-полковник, выпускник Первого кадетского корпуса, руководитель строительства Оренбургской железной дорогиЗдания Оренбурга / Управления Ташкентской железной дороги / Мосты, прадед Алексия II. Погиб в начале Первой мировой войны.
 Дочь — Аглаида Юльевна фон Бальц (von Baltz) (1870—1956), замужем за Александром Рюдигером (1870—1929). Их сын — Михаил Ридигер (1902—1962) был протоиереем Казанской церкви в Таллине и женат на Елене Иосифовне Писаревой (1902—1959), дочери полковника царской армии.Патриарх Московский и всея Руси Алексий происходит из известного прибалтийского дворянского рода
 Оттилия (05.03.1836 — 11.04.1838).
 Иоганн (30.05.1837 — 17.11.1875) — инженер-подполковник.
 Николай (183?—1884) — инженер-капитан.
 Леонтина (27.07.1840 — 27.10.1856).
 Александр (18.11.1841 — 30.06.1899) — генерал-лейтенант Генерального штаба.
 Жена — Sofia Eduardovna von Baggehufwudt, род. 15.06.1851.
 Сын — Владимир (1871—1931).
 Дочь — Вера (1866—1943).

Награды 
За свою службу Бальц неоднократно получал денежные поощрения и подарки по положению, в том числе в 1848 году перстень c вензельным изображением «Высочайшего имени Его Императорского Величества» государя Николая Павловича и многие ордена, в их числе:
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1828 год)
 Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1829 год)
 Золотая полусабля с надписью «За храбрость» (1829 год)
 Польский Знак отличия «За военное достоинство» (Virtuti Militari) 4-й степени (1831 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1831 год; Императорская корона к этому ордену пожалована в 1833 году)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1838 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (3 декабря 1839 года, за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах, № 6028 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова))
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1844 год)
 Знак отличия за 25 лет беспорочной службы на Георгиевской ленте (1848 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1853 год)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской Империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. I. А — К. — М., 2009. — С. 104. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Максимовский М. С. Исторический очерк развития Главного инженерного училища. 1819—1869. — СПб., 1869. — Прил., с. 66.
 Список подполковникам по старшинству. Исправлено по 13 сентября 1840 года. — СПб., 1840. — С. 95.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 13 июля 1855 года. — СПб., 1855. — С. 362.
 Петербургский некрополь. Т. 1. — СПб., 1912. — С. 132.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — СПб., 1869.

Ссылки 
 
 Исторические достопримечательности России 
 Биография Ф. К. Бальца 
 Русский Дом. Для тех, кто любит Россию.
 Erik-Amburger-Datenbank

Инженеры по алфавиту
Инженеры Российской империи
Военные инженеры
Строители мостов
Выпускники Николаевского инженерного училища
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство